Bernal (Argentinië), een stad in het noordoosten van Quilmes in Argentinië
Bernal (Querétaro), een dorpje in de staat Querétaro in Mexico

Personen
Egan Bernal, een Colombiaanse wielrenner
Gael García Bernal, een Mexicaanse acteur
Jody Bernal, een Nederlandse zanger
John Desmond Bernal, een Ierse wetenschapshistoricus